Купата на носителите на купи 1991/92 е 32-рото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 34 клуба от 33 страни, сред които настоящият носител на трофея Манчестър Юнайтед, 26 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Атинайкос, Жонес Еш, Щал Айзенхютенщат, Глеейвън, Фюлинген, Тампереен Илвес и Бакъу). За последен път Югославия изпраща представител в лицето на Хайдук Сплит. Щал Айзенхютенщад участва в турнира като представител на вече несъществуващата ГДР, тъй като футболната федерация на ГДР става част от Германския футболен съюз едва след началото на настоящия сезон.

Финалът се играе на 6 май 1992 г. на Ещадио да Луж в Лисабон.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 21 август, а реваншите са на 3 и 4 септември 1991 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят от 17 до 19 септември, а реваншите са на 1 и 2 октомври 1991 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 22 и 23 октомври, а реваншите са от 5 до 7 ноември 1991 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1992 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 1 април, а реваншите са на 15 април 1992 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1991/92
 Купа на УЕФА 1991/92

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1991/92 

Купа на носителите на купи